Duymaz ist der Familienname folgender Personen:

 Alperen Duymaz (* 1992), türkischer Schauspieler und Model
 Mehmet Duymazer (* 1974), türkischer Fußballtorhüter